Kalling ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Kalling (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Kalling (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Kalling (Gemeinde Diersbach), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich